William Parsons – Terzo Conte di Rosse (1800-1867), astronomo irlandese
William Parsons – (1878-1919), attore del cinema muto
William Parsons – (1959-vivente), attore cinematografico e televisivo